Urszula Niziołek-Janiak (ur. 7 sierpnia 1967 w Radomiu) - działaczka społeczna i samorządowa, projektantka wnętrz i graficzka

Życiorys 
Urszula Niziołek-Janiak jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, a także Wydziału Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz studiów podyplomowych z dziedziny informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 rozpoczęła swoje działania społeczne w Łodzi - współpracowała z Grupą Pewnych Osób oraz działała w ramach ruchu społecznego „Szacunek dla Łodzi”. Przez 2 kadencje, w latach 2010-2014 i 2014-2018 była radną Rady Miejskiej w Łodzi i członkinią Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, z którego z czasem się wycofała, zostając radną niezrzeszoną. W ramach Rady Miejskiej działała na rzecz utworzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych oraz Programu Remontowego Mia100 Kamienic, przewodniczyła doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz komisji ds. rewitalizacji miasta, a także wiceprzewodniczącą Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Była członkinią komisji ds. Transportu, ds. Partycypacji Społecznej, Budżetu Obywatelskiego oraz Ochrony i Kształtowania Środowiska.

W latach 2010-2011 uczestniczyła projekcie „Nasz Księży Młyn” działając na rzecz wypracowania z mieszkańcami programu rewitalizacji osiedla Księży Młyn, co doprowadziło do ustanowienia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna. Działała na rzecz zazieleniania miasta, inicjowała konsultacje społeczne ws. zagospodarowania placu Henryka Dąbrowskiego w Łodzi (2014), inicjowała również uchwały antysmogowe, o bezpłatnych obiadach dla uczniów szkół i o działaniach antydyskryminacyjnych oraz uczestniczyła w akcjach protestacyjnych przeciwko prywatyzacji obszarów zieleni, wyburzeniom zabytków, niszczeniu przestrzeni publicznych.
W 2017 była współzałożycielką „Koalicji TAK!”, w ramach której w 2018 wystartowała jako jej kandydatka na stanowisko prezydenta Łodzi. W tym samym roku została wiceprzewodniczącą federacji Piesza Polska. Jest koordynatorem lokalnym stowarzyszenia Energia Miast w województwie łódzkim.

Życie prywatne 
Urszula Niziołek-Janiak ma męża - grafika oraz dwójkę dzieci. Zawodowo projektuje grafikę oraz formy użytkowe i wnętrza.

Odznaczenia 
 Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (2015)
 Złota odznaka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi (2016) „za konsekwentną i skuteczną pracę w Radzie Miejskiej na rzecz łódzkich zabytków”.

Przypisy 

Radni Łodzi
Urodzeni w 1967
Ludzie urodzeni w Radomiu
Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Odznaczeni Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”
Polscy graficy
Działacze społeczni i kulturalni związani z Łodzią
Graficy związani z Łodzią